Bloody Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bloody Hill (Missouri)
 Bloody Hill (Montana)
 Bloody Hill (New York)

Siehe auch:
 Blood Hill